Юлий Александрович Данилов (21 августа 1936, Одесса — 24 октября 2003, Москва) — русский физик, математик, историк науки, педагог, переводчик и просветитель.

Биография 
После окончания средней школы служил в Советской армии, учился в Военной академии химической защиты. После демобилизации перевёлся на механико-математический факультет МГУ, который окончил в 1963 году. В том же году по распределению поступил на работу в Институт атомной энергии им. Курчатова, в котором работал до своей кончины.

Области научных интересов: теоретико-групповые методы, нелинейные колебания, теория фракталов, теория множеств, математическая логика, синергетика, история физики, история логики, популярная математика.
В 1971 году получил медаль международного кеплеровского симпозиума за лучшую научную работу, посвященную Кеплеру.

В 1979 году, по итогам всесоюзного конкурса, он был признан лучшим редактором научно-популярной литературы. За переводы книг Георгия Гамова в 1994 году получил премию и медаль имени Александра Беляева, присуждаемую за
достижения в области научной фантастики.

В 1996 году вместе с академиком Никитой Моисеевым и Сергеем Капицей стал одним из основателей Московского Международного синергетического форума.

Научную и просветительскую работу Юлия Данилова высоко ценил его друг — лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин, чьи работы он переводил и комментировал.
Юлий Данилов — комментатор и переводчик работ А. Тьюринга, Л. Кэролла, А. Эйнштейна, Г. Хакена, М. Гарднера.

Заслуга Юлия Данилова как педагога состояла в том, что он был постоянным автором и членом редколлегии легендарного журнала «Квант», автором многочисленных олимпиадных задач и головоломок, блестящим лектором.

Основные научные труды 
 Данилов Ю. А. Групповые свойства уравнений Максвелла и Навье-Стокса. М., препринт ИАЭ-1452. 1967, 15 с.
 Данилов Ю. А. Групповые свойства уравнения Дирака. М., препринт ИАЭ-1736. 1968, 16 с.
 Danilov Yu.A., Kuznetsov G.I., Smorodinsky Ya.A. Study of analytical properties of pentagon Feynman graph by homological method. Дубна, препринт ОИЯИ E2-4717. 1969, 21 с.
 Данилов Ю. А. О нелинейных обобщениях уравнения Дирака, допускающих конформную группу // ТМФ. 1970. Т. 2, № 3. С. 297—301.
 Данилов Ю. А. Групповая классификация нелинейностей и неоднородностей в уравнениях типа Кортевега-де Фриза. М., препринт ИАЭ-2003. 1970, 16 с.
 Данилов Ю. А., Смородинский Я. А. Кеплер и современная физика // Вестник Академии наук СССР. 1971. № 11. С. 117—123.
 Данилов Ю. А., Смородинский Я. А. Кеплер и современная физика // Природа. 1971. № 12. С. 59-63.
 Danilov Yu. A., Smorodinsky Ya. A. Kepler and modern Physics // In: Vistas in astronomy. Pergamon Press, 1971—1972. P. 699—707.
 Данилов Ю. А., Смородинский Я. А. Иоганн Кеплер: от «Мистерии» до «Германии» // УФН. 1973. Т. 109, Вып. 1. С. 175—209.
 Данилов Ю. А. Кэрролл Л. История с узелками (задачи для больших и маленьких) (пер. с англ) // Пионер. 1973. № 1. С. 72-75; № 3. С. 62-63.
 Данилов Ю. А. Марбургская школа по основам квантовой механики и упорядоченным линейным пространствам // УФН. 1975. Т. 116, вып. 1, С. 175.
 Данилов Ю. А. Групповые свойства уравнения Буссинеска. М., препринт ИАЭ-2928. 1977, 6 с.
 Данилов Ю. А. О линейных «донорах» решений нелинейных уравнений // В сб. «Математические методы в прикладных задачах». Труды МВТУ. 1977. № 256. С. 151—157.
 Данилов Ю. А. О преобразованиях, допускаемых синусным уравнением Гордона и его многомерными обобщениями. М., препринт ИАЭ-2927. 1977, 11 с.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И., Смородинский Я. А. Скрытые и геометрические симметрии в квантовой механике (солитоноподобные решения линейных уравнений) // В сб. «Проблемы физики высоких энергий и квантовой теории поля». III Международный семинар. Протвино, 1980. Т. 2. С. 300—314.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И., Смородинский Я. А. О симметрии классических и волновых уравнений // ЯФ. 1980. Т. 32, вып. 6 (12). С. 1547—1552.
 Данилов Ю. А. Групповая классификация уравнения Колмогорова-Петровского-Пискунова. М., препринт ИАЭ-3305/1. 1980. 17 с.
 Данилов Ю. А. Групповой анализ системы Тьюринга и её аналогов. М., препринт ИАЭ-3287/1. 1980, 11 с.
 Берман B. C., Данилов Ю. А. О групповых свойствах обобщённого уравнения Ландау-Гинзбурга // ДАН СССР. 1981. Т. 258, вып. 1. С. 67-70.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И., Меньшиков Л. И. Нерасплывающиеся волновые пакеты в уравнении Клейна-Гордона // ЯФ. 1981. Т. 34, вып. 5 (11). С. 1413—1417.
 Данилов Ю. А. Теоретико-групповой подход к анализу диссипативных структур // Тезисы докладов Международного симпозиума «Синергетика и кооперативные явления в твёрдых телах и макромолекулах». Таллин, 27 сентября — 1 октября 1982 г. Таллин, 1982. С. 45.
 Данилов Ю. А. Теоретико-групповые свойства математических моделей в биологии // В сб. «Математическая биология развития». М.: Наука, 1982. С. 5-15.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И., Смородинский Я. А. Иерархия уравнений в свете их симметрии (теоретико-групповая классификация уравнений классической и квантовой физики) // VIII Всесоюзная конференция по физике электронных и атомных столкновений (VIII ВКЭАС). Ленинград, 26 сентября — 2 октября 1981 г. Л.: 1982. С. 167—168.
 Данилов Ю. А. Математик фон Нейман и его «Математик» // Природа. 1983. № 2. С. 86-87.
 Данилов Ю. А., Кадомцев Б. Б. Что такое синергетика? // В сб. «Нелинейные волны. Самоорганизация». М.: Наука, 1983. С. 30-43.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И. Нелинейные уравнения и дифференциальные инварианты. Теоретико-групповые методы в физике // Труды Международного семинара, Звенигород, 24-26 ноября 1982 г. М.: Наука, 1983. Т. 2. С. 450—452.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И. Построение оптимальной системы подалгебр конечномерной алгебры Ли. М., препринт ИАЭ-3753/1. 1983, 12 с.
 Данилов Ю. А., Петвиашвили В. И. Солитоны в плазме // В сб. «Итоги науки и техники. Физика плазмы». М.: ВИНИТИ, 1983. Т. 4. С. 5-47.
 Данилов Ю. А., Кузнецов Г. И. О некоторых точных решениях уравнений Янга-Миллса // В сб. «Проблемы физики высоких энергий и квантовой теории поля». VII семинар. ИФВЭ. Протвино, июль 1984 г. Т. 2. С. 38-43.
 Danilov Yu. A., Kuznetsov G. I. Nonlinear equations and differential invariants // Proceedings of the Second Zvenigorod Seminar on Group Theoretical Methods in Physics. Zvenigorod, USSR, 24-26 November 1982. Harwood Academic Publishers Chur, London, Paris, N.Y., 1985.
 Данилов Ю. А., Кадомцев Б. Б. Синергетика: идеи, методы, надежды // УМН. 1985. Т. 40, вып. 2 (242). С. 215.
 Danilov Yu.A. On a method of finding exact solutions of equations of mathematical physics // In: Group Theoretical Methods in Physics. Proceedings of the Third Yurmala Seminar. Yurmala, USSR, 22-24 May 1985.
 Данилов Ю. А. Регуляторные и стохастические режимы в цепочках нелинейных осцилляторов // III Международный семинар «Теоретико-групповые методы в физике», 1985.
 Данилов Ю. А. Об одном методе нахождения точных решений уравнений математической физики // В сб. «Теоретико-групповые методы в физике». Труды третьего семинара. Юрмала, 22-24 мая 1985 (Отв. ред. М. А. Марков). М.: Наука, 1986. Т. 2. С. 355—360.
 Данилов Ю. А., Климонтович Ю. Л. Сложные системы — операционные подходы в нейробиологии, физике и вычислительных устройствах (рецензия на кн. Complex Systems. Operational Approaches in Neurobiology, Physics and Computers (Ed. by H. Haken). Berlin: Springer, 1985.) // Новые книги за рубежом. 1987. № 1. С. 6-11.
 Данилов Ю. А., Сафонов В. Л. Использование свойств равномерной аппроксимации функций в тригонометрическом базисе для расчёта интегралов, сумм и для обработки экспериментальных данных. М., препринт ИАЭ-4381/1. М.: ЦНИИАтоминформ, 1987. 12 с.
 Данилов Ю. А., Сафонов В. Л. К теории сверхпроводимости в двойникованных структурах // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. Сентябрь 1988. Вып. 4. С. 76-78.
 Danilov Yu.A., Safonov V.L. Phenomenological theory of localized superconductivity in systems with twinning // Physica. 1988. № 153—155. P. 683—684.
 Данилов Ю. А. Модели полностью развитого хаоса // 2-я Дальневосточная школа-семинар «Физика-химия твёрдого тела». Благовещенск, 1988. Т. 1. С. 211—212.
 Данилов Ю. А., Братковский А. М., Кузнецов Г. И. Квазикристаллы // Физика металлов и металловедения. 1989. Т. 68, № 6. С. 1045—1096.
 Danilov Yu.A. Nonlinear Dynamics: Poincaré and Mandelstam // In: Nonlinear Waves. 1. Dynamics and evolution. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y., 1989. P. 2-13.
 Данилов Ю. А. Нелинейная динамика: Пуанкаре и Мандельштам // В сб. «Нелинейные волны. Динамика и эволюция». М.: Наука, 1989. С. 5-15.
 Данилов Ю. А., Морозов А. В. Некоторые фундаментальные нелинейные модели математической физики // В сб. «Рассеяние, реакции, переходы в квантовых системах и методы симметрии». Обнинск, 1991. С. 128—133.
 Danilov Yu.A. Classic writings from the history of science. Plutarch: Concerning the face which appears in the orb of the moon // Quantum. 1992. March/April. P. 42-47.
 Danilov Yu. A. A wrinkle in reality. Lobachevsky: New elements of geometry with a complete theory of parallels // Quantum. 1992. July/August. P. 44-48.
 Danilov Yu. A. The «assayer» weighs the facts // Quantum. 1992. November/December. P. 43-45.
 Данилов Ю. А. Уравнение Пенлеве // Физическая энциклопедия. Т. 3. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. С. 553.
 Данилов Ю. А. Ньютон и Бентли // ВИЕТ (Вопросы истории естествознания и техники). 1993. № 1. С. 30-32.
 Danilov Yu. A. The problem book of Anania of Shirak // Quantum. 1993. March/April. P. 42-48.
 Данилов Ю. А., Рожков А. В., Сафонов В. Л. О возможности геометрического описания квазичастиц в анизотропных средах. М., препринт ИАЭ-5776/1. М.: Российский научный центр «Курчатовский институт», 1994.
 Danilov Yu. A. Mathematische Grundlaender Chaostheotie // Bronstein-Semendjaew, Musiol-Muhlic. Taschenbuch der matematik. Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Main, 1995. S. 17.
 Danilov Yu. A., Rozhkov A. V., Safonov V. L. Possibility of geometric description of quasiparticles in solids // International J. of Modern Phys. B. 1996. Vol. 10, № 7. P. 777—791.
 Danilov Yu. A. Harmonie und Astrologie bei Kepler // In: Wissenschaftliche und Au erwissenschaftliche. Denkformen-Moskau, 1996. P. 261—273.
 Данилов Ю. А. Астрологический «Тетрабиблос» // В сб. «Знание за пределами науки». М.: Республика, 1996. С. 131—133.
 Данилов Ю. А. Гармония и астрология в трудах Кеплера // В сб. «Научные и вненаучные формы мышления». М., 1996. С. 266—278. (Институт философии РАН. Центр по изучению немецкой философии и социологии.)
 Данилов Ю. А. Красота фракталов // Московский синергетический форум. М., 1996. С. 183—187.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл как нелинейное явление // Химия и жизнь. 1997. № 5. С. 11-14.
 Аршинов В. И., Данилов Ю. А., Тарасенко В. В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации // В сб. «Онтология и эпистемология синергетики». М.: ИФ РАН, 1997. С. 101—117.
 Данилов Ю. А. Красота фракталов // II International Conference «Nonlinear World: Mathematics and Art». M., 1997. P. 70-72.
 Данилов Ю. А. Синергетический подход к изучению языка: возможности, ограничения и опасности // Философия науки, вып. 3. М.: ИФ РАН, 1997. С. 213—216.
 Данилов Ю. А. Фрактальный подход при изучении физики неупорядоченных сред // В сб. «Синергетика и образование». М.: Гнозис, 1997. С. 41-46.
 Danilov Yu. A., Preobrazhensky V.B., Grebenkin A.P., Shabanov S.Yu. // Synthetic Metals. 1999. Vol. 103. P. 2608—2609.
 Данилов Ю. А. Случайные фракталы и их применение для моделирования реальных сред и процессов // В сб. «Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах». Материалы докладов международного научно-технического семинара. М.: МЭИ, 1999. С. 5-14.
 Данилов Ю. А. Вольфганг Паули, Иоганн Кеплер и Карл-Густав Юнг // В сб. «Исследования по истории физики и механики». М.: Наука, 2000. С. 24-32.
 Данилов Ю. А. Красота фракталов // В сб. «Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов». М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 183—187.
 Данилов Ю. А. Неэйнштейновская диффузия // В сб. «Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах». Материалы международного научно-технического семинара. М.: МЭИ, 2000. С. 16-19.

Научно-популярные работы 
 Данилов Ю. А. (ученик 135-й школы Москвы). Личинка стрекозы, улитки и физика // Пионерская правда, 25 сентября 1951 г., № 97 (3476). С. 3.
 Данилов Ю. А. Кэрролл Л. История с узелками (задачи для больших и маленьких) (пер. с англ) // Пионер. 1973. № 1. С. 72-75; № 3. С. 62-63.
 Данилов Ю. А. Логика в стране чудес // Знание — сила. 1973. № 12. С. 26-29.
 Данилов Ю. А. Как вы справились с домашним заданием? // Знание — сила. 1974. № 5. С. 47.
 Данилов Ю. А.  Льюис Кэрролл в России // Знание — сила. 1974. № 9. С. 44-47.
 Данилов Ю. А. Тот, кто выдумал «Алису» // Комсомольская правда, 21 сентября 1974 г., № 220 (15115). С. 4.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл и его «Восемь или девять мудрых слов о том, как писать письма» // Знание — сила. 1975. № 2. С. 46-48.
 Данилов Ю. А. Кэрролл Л. Пища для ума (пер. с англ.) // Природа. 1975. № 5. С. 125—128.
 Данилов Ю. А. Их было семеро. Кросс-намбер // Квант. 1976. № 5. С. 80-81.
 Данилов Ю. А. Возлюбив искусство числительное // Знание — сила. 1976. № 9. С. 47-48.
 Данилов Ю. А. Головоломки художника Громова // Квант. 1977. № 2. С. 39-42.
 Данилов Ю. А. Групповые свойства уравнения Буссинеска. М., препринт ИАЭ-2928. 1977, 6 с.
 Данилов Ю. А. Стомахион // Квант. 1978. № 8. С. 50-53.
 Данилов Ю. А., Смородинский Я. А. Физик читает Кэрролла // Кэрролл Л. Приключения Алисы. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Зазеркалье. М.: Наука, 1978. С. 266—274.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл и его письма к детям // Природа. 1979. № 7. С. 124—128.
 Данилов Ю. А. Забытое старое // В мире книг. 1981. № 6. С. 20-21.
 Данилов Ю. А. Нелинейность // Знание — сила. 1982. № 11. С. 34-36.
 Данилов Ю. А. Великие мгновения в истории математики (рецензия) // Новые книги за рубежом. 1983. № 8. С. 7.
 Данилов Ю. А. Портрет Ньютона в реалистической манере (рецензия на кн. В. Кравцова «Ньютон») // Природа. 1989. № 6. С. 123—124.
 Данилов Ю. А. От мозаик Пенроуза до надёжных шифров и возвращение доктора Матрикса (рецензия) // Новые книги за рубежом. 1989. С. 20-21.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл и его задачи // Квант. 1990. № 10. С. 37-39.
 Данилов Ю. А. Джон фон Нейман. М.: Знание, 1990. Серия «Математика, кибернетика». 46 с.
 Данилов Ю. А. Последний семинар // В сб. «Воспоминания об академике М. А. Леонтовиче». М.: Наука, 1990. С. 260—262.
 Данилов Ю. А. Приглашение на Хофштадтера // Знание — сила. 1991. № 9. С. 1-12.
 Данилов Ю. А. Предисловие к кн. Л. Кэрролл «Логическая игра». М.: Наука, 1991. С. 3-6.
 Данилов Ю. А. Весёлая логика абсурда // «Первое сентября» 29 апреля 1993 г.
 Данилов Ю. А. Фрактальность // Знание — сила, 1993, № 5. С. 94-100.
 Данилов Ю. А. На далёких Гёделевых островах // Знание — сила. 1994. № 1. С. 112—117.
 Данилов Ю. А. Рубрика «Волшебный фонарь» // Знание — сила. 1994. № 9. (квазикристаллы)
 Данилов Ю. А. К читателю серии «Занимательная наука» // Перельман Я. И. Живая математика, Математические рассказы и головоломки. М.: Изд-во Русанова, 1994 (Synopsis. Аннотация, IV страница).
 Данилов Ю. А. К читателям серии «Знания. Наука» // Перельман Я. И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел. М.: Изд-во Русанова, 1994.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл как нелинейное явление // Прикладная нелинейная динамика (Саратов). 1996. № 1. С. 119—125.
 Данилов Ю. А. Подпись к портрету А. Д. Сахарова // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. № 2.
 Данилов Ю. А. Астрологический «Тетрабиблос» // В сб. «Знание за пределами науки». М.: Республика, 1996. С. 131—133.
 Данилов Ю. А. Гармония и астрология в трудах Кеплера // В сб. «Научные и вненаучные формы мышления». М., 1996. С. 266—278. (Институт философии РАН. Центр по изучению немецкой философии и социологии.)
 Данилов Ю. А. Последний семинар // В сб. «Воспоминания об академике М. А. Леонтовиче». М.: Физматлит. 1996. С. 406—408.
 Данилов Ю. А. Предисловие к публикации доклада президента Будапештского клуба Vivos voco // ВИЕТ. 1997. № 4. С. 80-81.
 Данилов Ю. А. Льюис Кэрролл как нелинейное явление // Химия и жизнь. 1997. № 5. С. 11-14.
 Данилов Ю. А. О книге и её авторе // Перельман Я. И. Весёлые задачи. Двести головоломок для юных математиков. М.: Изд-во Русанова, Пилигрим, 1997. С. 277—278.
 Данилов Ю. А. О книге и её авторе // Успенский Л. Слово о словах. М.: Изд-во Русанова, Пилигрим, 1997. С. 409—410.
 Данилов Ю. А. Признание в любви на казённом бланке // В сб. «Исаак Константинович Кикоин: Воспоминания современников». Изд. 2-е. М.: Наука, 1998.
 Данилов Ю. А. Мы будем знать! // Знание — сила. 1998. № 1. С. 54 (перевод доклада Давида Гильберта «Познание природы и логика». С. 55-62).
 Данилов Ю. А. Наш друг Льюис Кэрролл // Знание — сила. 1998. № 1. С. 99-101.
 Данилов Ю. А. В поисках гармонии мира. Космографическая тайна // Химия и жизнь. 1998. № 11.
 Данилов Ю. А. В поисках гармонии мира. В храме музы Урании // Химия и жизнь. 1998. № 12. С. 44-47.
 Данилов Ю. А. Рубрика «Волшебный фонарь». Математика в картинках // Знание — сила. 1998. № 1-12
 Данилов Ю. А. В поисках гармонии мира // Химия и жизнь. 1999. № 1. С. 27-29.
 Данилов Ю. А. Что такое занимательная наука // Семья и школа. 1999. № 3. С. 48-49.
 Данилов Ю. А. Игры с кубом. Платоновых вызывающе мало // Семья и школа. 1999. № 4. С. 46-47.
 Данилов Ю. А. Корона Гиерона. Почти по Артуру Конан Дойлу // Семья и школа. 1999. № 5-6. С. 64-65.
 Данилов Ю. А. Не верь глазам своим // Семья и школа. 1999. № 7-8. С. 65-67.
 Данилов Ю. А. Соло для часов // Семья и школа. 1999. № 9. С. 44-45.
 Данилов Ю. А. Под стук колёс // Семья и школа. 1999. № 10. С. 48-49.
 Данилов Ю. А. Новый наряд короля // Семья и школа. 1999. № 11-12. С. 48-49.
 Данилов Ю. А. Рубрика «Волшебный фонарь». Математика в картинках // Знание — сила. 1999. № 1-12 (закон Бернулли, формы капли на раскалённой поверхности, встречная проходка туннеля, о квадратуре круга, квадрат в квадрате, циклоидальный маятник, пустота в пустоте).
 Данилов Ю. А. Рубрика «Что нам 9-ка?»: 1209 год. Кембридж. № 2-3. С. 126—127; 1609 год. У колыбели новорождённой. № 2-3. С. 126—127; Наш Пушкин. № 5-6. С. 129; 1749 год. Цепь соображений, выражающая порядок идей. № 5-6. С. 127—128; Начало пути. № 7-8. С. 126—127; Из чего состоят звёзды? № 9-10. С. 127—128; Философский камень Резерфорда. № 11-12. С. 126—127 // Знание — сила. 1999.
 Данилов Ю. А. Математические начала натуральной философии. С. 133—140; Джеймс Клерк Максвелл. С. 140—146; Русские переводы «Начал» (доп. очерк). С. 139; Неожиданная находка. С. 139; Генри Кавендиш (совм. с Ю. Строгановым). С. 145; Конгрессы, конференции и съезды. С. 185; Как физики познают мир. С. 289—294; Открытие с помощью компьютера. С. 291; Принципы физики. С. 292. // Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Ч. 1. М.: Аванта+, 2000.
 Данилов Ю. А. Синергетика: в поисках языка междисциплинарного общения // Философские исследования. 2000. Вып. 1 (26). С. 27-29.
 Данилов Ю. А. Новогодняя сказка почти по Гансу Христиану Андерсену // Семья и школа. 2000. № 1. С. 46-47.
 Данилов Ю. А. Жизнь и открытия Майкла Фарадея. С. 39-44; Уильям Гильберт. С. 15; Бенджамин Франклин. С. 18; Роберт Эндрюс Милликен. С. 24; Густав Роберт Кирхгоф. С. 27; Алессандро Вольта. С. 31; Ханс Кристиан Эрстед. С. 33; Пётр Николаевич Лебедев. С. 54; Николай Алексеевич Умов. С. 56; Сэр Исаак Ньютон «Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях и цветах света». С. 60; Томас Юнг. С. 61; Джон Арчибальд Уилер. С. 132; Стивен Уильям Хокинг. С. 148; Юлиус Роберт Молдер. С. 185; Джеймс Прескотт Джоуль. С. 186; Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц. С. 188; Рудольф Клаузиус. С. 191; Уильям Томсон Гиббс. С. 208; Людвиг Больцман. С. 210; Макс Планк. С. 216; Луи де Бройль. С. 229; Эрвин Шрёдингер. С. 231; Вернер Гейзенберг. С. 235; Арнольд Зоммерфельд. «Строение атома и спектры». С. 238; Вольфганг Паули. С. 239; Н. Г. Басов, A.M. Прохоров и Ч. Таунс. С. 247; Яков Ильич Френкель. С. 282; Антуан Анри Беккерель. С. 290; Пьер и Мария Кюри. С. 290; Эффект Черенкова-Вавилова. С. 292; Андрей Дмитриевич Сахаров. С. 296; Ричард Фейнман. С. 316; Энрико Ферми. С. 339; Абдус Салам. С. 341; Стивен Вайнберг. С. 342; Вездесущая нелинейность. С. 358—361; Фазовое пространство. С. 378; Леонид Исаакович Мандельштам. С. 380; Николай Николаевич Боголюбов (совместно с В. Шелестом). С. 390—391; Что такое синергетика. С. 397—400. // Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Ч. 2. М.: Аванта+, 2000, 432 с.
 Данилов Ю. А. О треугольниках и квадратах // Семья и школа. 2000. № 2. С. 44-45.
 Данилов Ю. А. Необыкновенная арифметика // Семья и школа. 2000. № 3. С. 44-45.
 Данилов Ю. А. Перестановки без остановки // Семья и школа. 2000. № 4. С. 46-47.
 Данилов Ю. А. Братцы-кролики // Семья и школа. 2000. № 5-6. С. 60-61.
 Данилов Ю. А. Чистая доска (Tabula rasa) // Семья и школа. 2000. № 7-8. С. 60-61.
 Данилов Ю. А. Штрихи к двойному портрету // Семья и школа. 2000. № 9. С. 48.
 Данилов Ю. А. Синергетика лицом к человеку // В сб. «Причудливый мир науки». Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2004. С. 62-64.
 Данилов Ю. А. Синергетика — наука о самоорганизации // там же. С. 65-71.
 Данилов Ю. А. Сложность // там же. С. 72-75.
 Данилов Ю. А. Джеймс Клерк Максвелл // там же. С. 118—128.
 Данилов Ю. А. Майкл Фарадей // там же. С. 129—137.
 Данилов Ю. А. Гармония и астрология в трудах Кеплера // там же. С. 138—149.

Составление книг 
 Гарднер М. Математические новеллы. М.: Мир, 1974.
 Штейнгауз Г. Задачи и размышления. М.: Мир, 1974.
 Эббот Д., Бюргер Д. Флатландия. Сферландия. М.: Мир, 1976.
 Избранные задачи из журнала «American Mathematical Monthly». М.: Мир, 1976.
 Лайтман А., Пресс В., Прайс Р., Тюкольски С. Сборник задач по теории относительности и гравитации. М.: Мир, 1979.
 Физика за рубежом’82. М.: Мир 1982.
 Гарднер М. Математический цветник. М.: Мир, 1983.
 Физика за рубежом’83. М.: Мир, 1983.
 Синергетика (Под ред. Б. Б. Кадомцева). М.: Мир, 1984.
 Гарднер М. А ну-ка догадайся! М.: Мир, 1984.
 Физика за рубежом’84. Сер. Б (преподавание). М.: Мир, 1984.
 Физика за рубежом’84. Сер. А (исследования). М.: Мир, 1984.
 Физика за рубежом’85. Сер. А (исследования). М.: Мир, 1985.
 Физика за рубежом’86. Сер. А (исследования). М.: Мир, 1986.
 Физика за рубежом’86. Сер. Б (преподавание). М.: Мир, 1986.
 Галилео Галилей. Пробирных дел мастер. М.: Наука, 1987.
 Кирхгоф Г. Р. Избранные труды. М.: Наука, 1988.
 Вейль Г. Математическое мышление. М.: Наука, 1989.
 Гейзенберг В. Избранные труды. М.: УРСС, 2001.

Переводы книг 
 Тьюринг А. Может ли машина мыслить? М.: Физматгиз, 1960 (с англ.).
 Хамермеш М. Теория групп и её применение к физическим проблемам. М.: Мир, 1966 (с англ.).
 Андерсон Э. Ударные волны в магнитной гидродинамике. М.: Атомиздат, 1968 (с англ.).
 Вейль Г. Симметрия. М.: Наука, 1968 (с англ.).
 Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971 (с англ.).
 Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. М.: Мир, 1971 (с англ.).
 Гарднер М. Математические досуги. М.: Мир, 1972 (с англ.).
 Кэрролл Л. История с узелками. М.: Мир, 1972 (с англ.).
 Рыбка Э., Рыбка П. Коперник. Человек и мысль. М.: Мир, 1973 (с польск.).
 Гарднер М. Математические новеллы. М.: Мир, 1974 (с англ.).
 Штейнгауз Г. Задачи и размышления. М.: Мир, 1974 (с польск.).
 Бизам Д., Герцег Я. Игра и логика. М.: Мир, 1975 (с венг.).
 Паули В. Физические очерки. М.: Наука, 1975 (с англ. и нем.).
 Курт Р. Анализ размерностей в астрофизике. М.: Мир, 1975 (с англ.).
 Кюршак Й., Нейкомм Д., Хайош Д. Шурани Я. Венгерские математические олимпиады. М.: Мир, 1976 (с венг.).
 Эбботт Э. Флатландия. Бюргер Д. Сферландия. М.: Мир, 1976 (с англ. и голл.).
 Эмх Ж. Алгебраические методы в статистической механике и квантовой теории поля. М.: Мир, 1976 (с англ.).
 Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. М.: Мир, 1977 (с англ.).
 Избранные задачи из журнала «American Mathematical Monthly». М.: Мир, 1977 (с англ.).
 Страшевич С, Бровин Е. Польские математические олимпиады. М.: Мир, 1978 (с польск.).
 Бизам Д., Герцег Я. Многоцветная логика. М.: Мир, 1978 (с венг.).
 Зонн В. Галактики и квазары. М.: Мир, 1978 (с польск.).
 Пидоу Д. Геометрия и искусство. М.: Мир, 1979 (с англ.).
 Римлер Ю. Экономические методы анализа развития. М.: Статистика, 1979 (с венг.).
 Фрид Э. Элементарное введение в абстрактную алгебру. М.: Мир, 1979 (с англ.).
 Лайтман А., Пресс В., Прайс Р., Тюкольски С. Сборник задач по теории относительности и гравитации. М.: Мир, 1979 (с англ.).
 Реньи А. Трилогия о математике. М.: Мир, 1980 (с венг.).
 Узоры симметрии. М.: Мир, 1980 (с англ.).
 Гильде В., Альтрихтер 3. С микрокалькулятором в руках. М.: Мир, 1980 (с нем.).
 Кройль Г. Что умеет мой микрокалькулятор? М.: Мир, 1981 (с нем.).
 Парницкий Г. Основы статистической информатики. М.: Финансы и статистика, 1981 (с венг.).
 Смаллиан P.M. Как же называется эта книга? М.: Мир, 1981 (с англ.).
 Варга Б., Димень Ю., Лопариц Э. Язык. Музыка. Математика. М.: Мир, 1981 (с венг.).
 Гарднер М. Есть идея! М.: Мир, 1982 (с англ.).
 Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М.: Наука, 1982 (с лат.).
 Трудная задача. М.: Мир, 1982 (с англ.).
 Бикел П,, Доксам К. Математическая статистика. Вып. 1-2. М.: Финансы и статистика, 1983 (с англ.).
 Геометрические идеи в физике. М.: Мир, 1983 (с англ.).
 Фаркаш X. Странствия в мире животных. М.: Знание, 1983 (с венг.).
 Гарднер М. Математический цветник. М.: Мир, 1983 (с англ.).
 Клайн М. Математика. Утрата определённости. М.: Мир, 1984 (с англ.).
 Синергетика. Сб. статей. М.: Мир, 1984 (с англ.).
 Детари Л., Карцаги В. Биоритмы. М.: Мир, 1984 (с венг.).
 Гарднер М. А ну-ка, догадайся! М.: Мир, 1984 (с англ.).
 Ликеш И., Ляга Й. Основные таблицы математической статистики. М.: Финансы и статистика, 1985 (с чешск.).
 Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1985 (с англ.).
 Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985 (с англ.).
 Леман И. Увлекательная математика. М.: Знание, 1985 (с нем.).
 Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финансы и статистика, 1985 (с англ.).
 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986 (с англ.).
 Штегена Л. Века и географические карты. М.: Знание, 1987 (с венг.).
 Смаллиан P.M. Алиса в стране Смекалки. М.: Мир, 1987 (с англ.).
 Хорстэмке В., Лефевр Р. Индуцированные шумом переходы. М.: Мир, 1987 (с англ.).
 Галилей Г. Пробирных дел мастер. М.: Наука, 1987 (с лат. и итал.).
 Этюды о персональных компьютерах. М.: Знание, 1988 (с венг.).
 Тильде В., Альтрихтер 3. С микрокалькулятором повсюду. М.: Мир. 1988 (с нем.).
 Кирхгоф Г. Р. Избранные труды. М.: Наука, 1988 (с нем.).
 Фракталы в физике. М.: Мир, 1988 (с англ.).
 Клайн М. Математика. Поиск истины. М.: Мир. 1988 (с англ.).
 Благуш П. Факторный анализ с обобщениями. М.: Финансы и статистика, 1989 (с чешск.).
 Джанколи Д. Физика. В 2-х т. М.: Мир, 1989 (с англ.).
 Дэвис П. Суперсила. Поиск единой теории. М.: Мир, 1989 (с англ.).
 Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление. М.: Мир, 1989 (с англ.).
 Вейль Г. Математическое мышление. М.: Наука, 1989 (с нем. и англ.).
 Мун Ф. Хаотические колебания. М.: Мир, 1990 (с англ.).
 Кайзер Дж. Статистическая термодинамика неравновесных процессов. М.: Мир, 1990 (с англ.).
 Гарднер М. Путешествие во времени. М.: Мир, 1990 (с англ.).
 Кэрролл Л. Логическая игра. М.: Наука, 1991 (с англ.).
 Хакен Г. Информация и самоорганизация. М.: Мир, 1991 (с англ.).
 Неувязка со временем. М.: Мир, 1991 (с англ.).
 Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991 (с англ.).
 Гётце В. Фазовые переходы жидкость-стекло. М.: Наука, 1992 (с англ.).
 Гротц К., Клапдор-Клайнгротхаус Г. В. Слабое взаимодействие в физике ядра, частиц и астрофизике. М.: Мир, 1992 (с нем.).
 Гамов Г. Приключения мистера Томпкинса. М.: Бюро «Квантум», 1993 (с англ.).
 Гарднер М. От мозаик Пенроуза к надёжным шифрам. М.: Мир, 1993 (с англ.).
 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.: Прогресс, 1994 (с англ.).
 Гамильтон У. Р. Избранные труды. Оптика. М.: Наука, 1994 (с англ.).
 Мэй Дж. Изгнание в плиоцен. Многоцветная Земля. М.: Армада, 1995 (с англ.).
 Бистри Ст. Чудесные сечения. М.: Дорлинг Киндерсли, 1995 (с англ.).
 Наглядный словарь. Вселенная. М.: Дорлинг Киндерсли, 1997 (с англ.).
 Томсон Дж. Секретные дела Холмса. М.: Армада, 1997 (с англ.).
 Гильберт Д. Избранные труды. М.: Факториал, 1998 (с нем.).
 Виккерт Й. Альберт Эйнштейн сам о себе. Челябинск: Урал-Ltd, 1999 (с нем.).
 Пригожин И. Конец определённости. Ижевск, 1999 (с англ.).
 Гамов Г., Ичас М. Мистер Томпкинс внутри самого себя. Ижевск, 1999 (с англ.).
 Арнольд В. И., Авец А. Эргодические проблемы классической механики. Ижевск, 1999 (с франц.).
 Гамов Г., Стерн М. Занимательная математика. Ижевск, 1999 (с англ.).
 Гланц Ст. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1999 (с англ.).
 Кэрролл Л. Письма к детям. М.: Эксмо-пресс, 1999 (с англ).
 Сингх С. Великая теорема Ферма. М.: МЦНМО, 2000 (с англ.).
 Харди Г. Апология математика. Ижевск, РХД, 2000 (с англ.).
 Берже П., Помо И., Видаль К. О детерминистическом подходе к турбулентности. М.: Меркурий-пресс, 2000 (с франц.).
 Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволюции. М.: УРСС, 2001 (с нем.).
 Хакен Г. Принципы работы головного мозга. М.: Per Se., 2001 (с англ.).
 Гейзенберг В. Избранные труды. М.: УРСС, 2001 (с англ. и нем.).
 Матурана Умберто Р., Варела Франсиско X. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001 (с англ.).
 Хоффман Р. Такой одинаковый и разный мир. М.: Мир, 2001 (с англ.).
 Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. М.: Мир, 2002 (с англ., совместно с В. Белым).
 Альберт Эйнштейн. Без формул (Под ред. К. А. Кедрова). М.: Мысль, 2003 (с нем.).
 Тирринг В. Дифференциально-геометрические и операторно-алгебраические методы математической физики. Т. 1-4. Киев: Timpani, 1997—2003 (с нем.).
 Ласло Э. Макросдвиг. М.: Тайдекс Ко, 2004 (с англ.).
 Гамов Г. Мистер Томпкинс в новой биологии. М.: УРСС, 2003 (с англ.).
 Гамов Г. Мистер Томпкинс исследует атом. М.: УРСС, 2003 (с англ.).
 Гамов Г. Мистер Томпкинс в стране чудес. М.: УРСС, 2003 (с англ.).
 Тирринг В. Курс математической и теоретической физики. Киев: Timpani, 2004 (с нем.).
 Мазья В., Шапошникова Т. Жак Адамар. Универсальный математик. М.: МЦНМО, 2007 (с англ.).
 Питер Хит. Алиса глазами философов (с англ.: Н. М. Демурова — сказки, Ю. А. Данилов — философские комментарии, Ю. Ващенко — иллюстрации) (архив Ю. А.)

Примечания

Ссылки 
 Д. И. Трубецков Быть собой и остаться собой. Памяти Ю. А. Данилова
 Юлий Александрович Данилов. Прекрасный мир науки. Сборник памяти Ю. А. Данилова
 В. В. Тарасенко Памяти Ю. А. Данилова на сайте истории математики
 Юлий Александрович Данилов (1936—2003)

Популяризаторы науки
Популяризаторы математики
Переводчики с английского языка

Преподаватели физического факультета МГУ